Памела Говард Шрайвер-Лезенби или просто Пэм Шрайвер (; родилась 4 июля 1962 года в Балтиморе, штат Мериленд, США) — американская теннисистка. Многократная победительница турниров Большого шлема в паре и в миксте. Победительница парного турнира Летней Олимпиады-1988. Бывшая первая ракетка мира в паре. Обладательница Большого шлема в парных соревнованиях 1984 года (вместе с Мартиной Навратиловой).

Пэм Шрайвер была универсальной теннисисткой, со стабильной сильной и точной подачей и отличной игрой у сетки. Преимуществом Шрайвер был высокий рост и хорошее передвижение по корту. Самой слабой стороной в игре спортсменки был удар слева.

Спортивная карьера 
В 16 лет в 1978 году ярко заявила о себе, выйдя в финал US Open (в полуфинале турнира обыграна М. Навратилова 7:6, 7:6); однако в финале уступила Крис Эверт со счётом 5:7,4:6. Это оказался единственный одиночный финал турнира Большого Шлема в карьере Шрайвер. В общей сложности спортсменка девять раз играла в полуфиналах турниров Большого Шлема (на US Open в 1978, 1982, 1983 годах; в Австралии в 1981-83 годах, на Уимблдоне в 1981, 1987, 1988 годах), выиграла 21 турнир WTA-тура. Входит в десятку лучших игроков 80-х годов. Её высшее место в рейтинге — третье.
Последним большим успехом Шрайвер в одиночных соревнованиях был выход в полуфинал Уимблдона 1988 года. В четвертьфинале Шрайвер обыграла Эверт, а в полуфинале уступила сильнейшей теннисистке тех лет Штеффи Граф.

Знаменательным стало выступление Пэм Шрайвер на итоговом чемпионате мира в Нью-Йорке в 1988 году. В полуфинале она сенсационно обыгрывает Штеффи Граф, которая побила все рекорды в этом сезоне и была вне конкуренции. Однако, в финале уступила Габриэле Сабатини.

Наибольшего успеха американка добивается в парных соревнованиях. Вместе с Мартиной Навратиловой она выиграла 20 турниров Большого Шлема (Открытый чемпионат Австралии в 1982-1985, 1987-1989 годах, Ролан Гаррос в 1984-1988 годах, Уимблдон в 1981-1984 и в 1986 годах, US Open в 1983-1984,1986-1987 годах). В 1984 году завоёван Большой шлем в паре с Навратиловой. С апреля 1983 года по июль 1985 года пара Шрайвер — Навратилова провела рекордную беспроигрышную серию из 109 матчей подряд.

В конце 1980-х годов Шрайвер, уже заработавшая больше четырёх миллионов долларов призовыми, а благодаря дружелюбному характеру и красноречию не обделённая и спонсорскими контрактами, начала задумываться об окончании карьеры. С этого времени она всё чаще подчёркивала в своих разговорах и выступлениях, что на «больше, чем просто теннисистка». В итоге друзья стали называть её «Пэм Нетеннисистка Шрайвер» (). В 1989 году она впервые с 1980 года не сумела закончить сезон в первой десятке рейтинга в одиночном разряде. Тем не менее в 1991 году вместе с советской спортсменкой Натальей Зверевой Пэм выиграла US Open.

Олимпийская чемпионка 1988 года в Сеуле в паре с Зиной Гаррисон. В миксте с Эмилио Санчесом выиграла Открытый чемпионат Франции в 1987 году. Двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной США. В 1986 году завоевала этот титул в паре с Навратиловой, а в 1989 году в паре с Гаррисон.

В общей сложности выиграла 106 парных турниров (78 побед в паре с Навратиловой). Это третий показатель в истории после Навратиловой и Розмари Казалс.

В 1994 году завершила выступления и работает как комментатор радиовещательных компаний США и Великобритании.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по теннису
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Первые ракетки мира (женщины)
Члены Международного зала теннисной славы
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Чемпионы Панамериканских игр по теннису